Baer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Ernst von Baer
 Karl Reinhold Ernst von Baer